Gunhilde van Wenden, historisch de echtgenote van Sven Gaffelbaard, legendarisch vereenzelvigd met Sigrid de Hooghartige
Gunhilde (zus van Sven Gaffelbaard) (?-1002)
Gunhilde (dochter van Wyrtgeorn)
Gunhilde van Denemarken, Rooms-Duits koningin
Gunhilde van Wessex (dochter van Godwin)
Gunhilde van Wessex (dochter van Harold II van Engeland)